Ji (Yi) – grupa etniczna w Chinach
 Ji – (ukr. «Ї») niezależne ukraińskie czasopismo kulturoznawcze, ukazujące się we Lwowie od roku 1989